Baumuster steht für:

 Baumuster (Luftfahrt), ein Flugzeugtyp
 ein Gerätetyp, der einer Prüfung nach EU-Recht zu unterziehen ist, siehe EG-Baumusterprüfung